Ophiocordyceps — род энтомопатогенных грибов семейства Ophiocordycipitaceae из порядка Гипокрейные, включающий виды аскомицетов, паразитирующих на муравьях (кордицепс однобокий), гусеницах бабочек (кордицепс китайский) и других насекомых.

Классификация 
Широко распространённый род, впервые описан в 1931 году британским микологом Томасом Петчем (1870—1948), включает более 140 видов.

Ophiocordyceps acicularis
Ophiocordyceps agriotidis
Ophiocordyceps ainictos
Ophiocordyceps amazonica
Ophiocordyceps amazonica var. neoamazonica
Ophiocordyceps aphodii
Ophiocordyceps appendiculata
Ophiocordyceps arachneicola
Ophiocordyceps araracuarensis
Ophiocordyceps arbuscula
Ophiocordyceps armeniaca
Ophiocordyceps asyuënsis
Ophiocordyceps aurantia
Ophiocordyceps australis
Ophiocordyceps barnesii
Ophiocordyceps bicephala
Ophiocordyceps brunneipunctata
Ophiocordyceps bispora
Ophiocordyceps blattae
Ophiocordyceps blattarioides
Ophiocordyceps caloceroides
Ophiocordyceps camponoti-balzani
Ophiocordyceps camponoti-melanotici
Ophiocordyceps camponoti-novogranadensis
Ophiocordyceps camponoti-rufipedis
Ophiocordyceps cantharelloides
Ophiocordyceps carabidicola
Ophiocordyceps cicadicola
Ophiocordyceps clavata
Ophiocordyceps clavulata
Ophiocordyceps coccidiicola
Ophiocordyceps coccigena
Ophiocordyceps cochlidiicola
Ophiocordyceps communis
Ophiocordyceps corallomyces
Ophiocordyceps crassispora
Ophiocordyceps crinalis
Ophiocordyceps cuboidea
Ophiocordyceps cucumispora
Ophiocordyceps cucumispora var.  dolichoderi
Ophiocordyceps curculionum
Ophiocordyceps cylindrostromata
Ophiocordyceps dayiensis
Ophiocordyceps dermapterigena
Ophiocordyceps dipterigena
Ophiocordyceps discoideicapitata
Ophiocordyceps ditmarii
Ophiocordyceps dovei
Ophiocordyceps elateridicola
Ophiocordyceps elongata
Ophiocordyceps elongatiperitheciata
Ophiocordyceps elongatistromata
Ophiocordyceps emeiensis
Ophiocordyceps engleriana
Ophiocordyceps entomorrhiza
Ophiocordyceps evansii
Ophiocordyceps evdogeorgiae
Ophiocordyceps falcata
Ophiocordyceps falcatoides
Ophiocordyceps fasciculatistromata
Ophiocordyceps ferruginosa
Ophiocordyceps filiformis
Ophiocordyceps formicarum
Ophiocordyceps forquignonii
Ophiocordyceps fulgoromorphila
Ophiocordyceps furcicaudata
Ophiocordyceps gansuënsis
Ophiocordyceps geniculata
Ophiocordyceps gentilis
Ophiocordyceps glaziovii
Ophiocordyceps goniophora
Ophiocordyceps gracilioides
Ophiocordyceps gracilis
Ophiocordyceps gryllotalpae
Ophiocordyceps halabalaensis
Ophiocordyceps heteropoda
Ophiocordyceps hirsutellae
Ophiocordyceps hiugensis
Ophiocordyceps huberiana
Ophiocordyceps humbertii
Ophiocordyceps insignis
Ophiocordyceps irangiensis
Ophiocordyceps japonensis
Ophiocordyceps jiangxiensis
Ophiocordyceps jinggangshanensis
Ophiocordyceps kangdingensis
Ophiocordyceps kniphofioides
Ophiocordyceps kniphofioides var. dolichoderi
Ophiocordyceps kniphofioides var. monacidis
Ophiocordyceps kniphofioides var. ponerinarum
Ophiocordyceps koningsbergeri
Ophiocordyceps konnoana
Ophiocordyceps lachnopoda
Ophiocordyceps laojunshanensis
Ophiocordyceps larvarum
Ophiocordyceps larvicola
Ophiocordyceps lloydii
Ophiocordyceps lloydii var.  binata
Ophiocordyceps longissima
Ophiocordyceps lutea
Ophiocordyceps macularis
Ophiocordyceps melolonthae
Ophiocordyceps melolonthae var. rickii
Ophiocordyceps michiganensis
Ophiocordyceps minutissima
Ophiocordyceps monticola
Ophiocordyceps mrciensis
Ophiocordyceps multiaxialis
Ophiocordyceps myrmecophila
Ophiocordyceps neovolkiana
Ophiocordyceps nepalensis
Ophiocordyceps nigra
Ophiocordyceps nigrella
Ophiocordyceps nigripes
Ophiocordyceps nutans
Ophiocordyceps obtusa
Ophiocordyceps octospora
Ophiocordyceps odonatae
Ophiocordyceps oecophyllae
Ophiocordyceps osuzumontana
Ophiocordyceps owariensis
Ophiocordyceps owariensis f. viridescens
Ophiocordyceps oxycephala
Ophiocordyceps paludosa
Ophiocordyceps paracuboidea
Ophiocordyceps pentatomae
Ophiocordyceps petchii
Ophiocordyceps proliferans
Ophiocordyceps prolifica
Ophiocordyceps pruinosa
Ophiocordyceps pseudolloydii
Ophiocordyceps pseudolongissima
Ophiocordyceps pulvinata
Ophiocordyceps purpureostromata
Ophiocordyceps purpureostromata f.  recurvata
Ophiocordyceps ravenelii
Ophiocordyceps rhizoidea
Ophiocordyceps ridleyi
Ophiocordyceps robertsii
Ophiocordyceps rubripunctata
Ophiocordyceps rubiginosiperitheciata
Ophiocordyceps ryogamiensis
Ophiocordyceps salebrosa
Ophiocordyceps scottiana
Ophiocordyceps selkirkii
Ophiocordyceps sichuanensis
Ophiocordyceps smithii
Ophiocordyceps sobolifera
Ophiocordyceps sinensis
Ophiocordyceps sphecocephala
Ophiocordyceps stipillata
Ophiocordyceps stylophora
Ophiocordyceps subflavida
Ophiocordyceps subunilateralis
Ophiocordyceps superficialis
Ophiocordyceps superficialis f.  crustacea
Ophiocordyceps takaoënsis
Ophiocordyceps taylorii
Ophiocordyceps thyrsoides
Ophiocordyceps tiputini
Ophiocordyceps tricentri
Ophiocordyceps truncata
Ophiocordyceps uchiyamae
Ophiocordyceps unilateralis
Ophiocordyceps unilateralis var. clavata
Ophiocordyceps variabilis
Ophiocordyceps voeltzkowii
Ophiocordyceps volkiana
Ophiocordyceps wuyishanensis
Ophiocordyceps yakusimensis
Ophiocordyceps zhangjiajiensis

Примечания

Литература 
 Sung GH, Hywel-Jones NL, Sung JM, Luangsa-Ard JJ, Shrestha B, Spatafora JW. (2007). Phylogenetic classification of Cordyceps and the clavicipitaceous fungi. — Studies in Mycology 57(1):5-59. DOI: 10.3114/sim.2007.57.01
 The Fungal Spore: Myrmecophilous Ophiocordyceps as a case study. — Chapter in book: The Fungal Community: Its Organization and Role in the Ecosystem (Fourth Edition. Editors: John Dighton, James F. White). — Publisher: CRC Press. 2017. pp.1—619.

Ссылки 
 Why zombie ants infected by mind-controlling fungus always kill themselves at high noon. Daily Mail
 Гусеничные грибы  Ophiocordyceps sinensis или «ярца гунбу». zooeco.com
Гипокрейные
Паразиты муравьёв
Энтомопатогенные грибы